Сыроеде́ние (ранее — сырояде́ние) — система питания, в которой полностью исключается употребление пищи, подвергнутой тепловой обработке. Сыроедение не однородно, его разновидностями являются фрукторианство, сыромоноедение и другие. Учёными были отмечены многие плюсы данной системы питания, однако сыроедение не может обеспечить организм биологически значимыми и питательными веществами. Cпортивный диетолог Мэтт Фитцжеральд в 2014 году в своей книге «Diet Cults» написал, что обоснование сыроедения лженаучно.

Суть 
Сыроедение представляет собой систему питания, в которой употребляются в пищу только сырые, не прошедшие тепловую обработку, продукты. Нагревать продукты в таких диетах допускается не более, чем до 60℃ (140℉). В рационе большинства, если не всех, сыроедческих диет присутствуют только овощи, фрукты, орехи и семена (злаки, бобовые и другие). Сторонники сыроедения утверждают, что их диета является естественной для организма человека и способствует похудению, позволяет иметь больше энергии, избавиться от токсинов. Однако при употреблении в пищу только сырых продуктов человеческому организму может не хватать витаминов, минералов и антиоксидантов.

Медицинские организации описывают сыроедение как .

Приверженцы сыроедения считают, что в древности в пище человека не могла фигурировать поджаренная и приготовленная пища, естественным образом отсутствующая в дикой природе, а также молоко другого биологического вида и тому подобные продукты, и поэтому именно сырая пища является наиболее естественной. Основным аргументом приверженцев сыроедения, в том числе временного и умеренного, является стремление сохранить пищевую ценность потребляемых продуктов.

Продолжительное сыроедение, как и веганство, неизбежно приведёт к дефициту белков и жизненно важных веществ, среди которых кальций, железо и витамин B12

Вопреки утверждениям сторонников сыроедения и, в частности, веганства, .

Разновидности по допустимости к употреблению различных видов пищи 
По составу рациона традиционное сыроедение ближе всего к веганской системе питания. Однако индивидуальные предпочтения различных представителей сыроедения варьируют и его возможные разновидности, сильно отличающиеся друг от друга. Объединяет их только отказ от приготовления пищи путём тепловой обработки.
 Всеядное сыроедение Сыроедение, которое допускает добавление в рацион любых видов пищи, в том числе мяса, рыбы, морепродуктов, молока, яиц (всё это — только в сыром или вяленом виде). Иногда молоко исключается, остаются только сырые мясо, рыба и растительная пища.
 вегетарианское сыроедение Сыроедение, в котором полностью исключаются мясо и рыба, но допускаются к употреблению сырые яйца и/или молоко, иногда молочные продукты.
 веганское сыроедение Наиболее распространённый тип сыроедения, при котором исключаются любые продукты животного происхождения, допуская к употреблению лишь сырую растительную пищу.
 плотоядное сыроедение (сыромясоедение, палеосыроедение)  Основано на употреблении сырой рыбы, морепродуктов, сырого мяса, дичи, яиц и жира животных, фрукты и овощи при этом сведены к минимуму.
 фрукторианство Вид сыроедения, основанный на употреблении исключительно фруктов, ягод и некоторых видов овощей (помидоры, огурцы и т. д.), которые в ряде культур относят к фруктам.
 Бесслизистая диета Вариант сыроедения, разрешающий к употреблению только сырые овощи и фрукты. Разработан натуропатом Арнольдом Эретом в начале XX века. По его представлениям, другие продукты приводят к образовании в организме слизи, которая является причиной всех болезней.

Разновидности по методике планирования рациона 

Кроме различия в допустимом составе пищи, варианты сыроедения различаются по методике планирования рациона.
 смешанное сыроедение Пища классифицируется по содержанию в ней жиров, белков и углеводов, а также витаминов и микроэлементов, и в один приём пищи употребляется несколько продуктов, сходных по этой схеме классификации (например, считается допустимым смешивать овощи с овощами, фрукты с фруктами, фрукты с орехами, животные белки между собой, молочные продукты между собой и так далее).
 монотрофное сыроедение (сыромоноедение, СМЕ)  В один приём пищи допускается есть только один продукт растительного происхождения без какой-либо термической обработки (например, — первый приём пищи — только яблоки или апельсины, или орех и так далее, следующий приём пищи, который может быть как через несколько часов, так и через полчаса — опять только один продукт). Есть сыромоноеды, которые питаются всего лишь одним видом фрукта на протяжении нескольких месяцев.
 палеосыроедение Из-за нарушений метаболизма, вызванных растительным сыроедением (например, иногда возникает алкалоз), некоторые сыроеды переходят на так называемое «сыроедение эпохи палеолита», или «палеосыроедение», чтобы восстановить аминокислотный баланс пищи. Палеосыроедение представляет собой имитацию рациона древнего человека–собирателя: сырые личинки, мелкие животные, травы, плюс редкое употребление фруктов.

Критика 

Популяризаторы сыроедения утверждают, что их система питания естественна для человека, при том, что традиционная мясная диета жителей тундры такая же естественная, как и традиционная диета безымянных жителей Амазонии. Даже в тропиках, где еда растёт круглый год, приготовление пищи на огне производилось людьми во всей известной истории гоминид — как минимум 200 тысяч лет. 

Современный научный консенсус заключается в том, что мясная приготовленная на огне пища обеспечила человеку как биологическому виду возможность сформировать свой современный мозг, который потребляет огромное, в сравнении с другими видами животных, количество энергии. Например, растительноядные гориллы имеют втрое больший размер тела и втрое меньший мозг по сравнению с человеком, а чтобы обеспечить мозг человеческого размера энергией и питательными веществами, горилле пришлось бы питаться растениями по 12 часов ежедневно. Сыроеды так же утверждают, что при приготовлении пищи уничтожаются ферменты, содержащиеся в еде. Это действительно так, вот только пищеварительные ферменты организм вырабатывает сам, а ферменты, поступающие с пищей, разрушаются соляной кислотой желудочного сока.

В обоснование сыроедения приводится утверждение о том, что при приготовлении пищи разрушаются полезные вещества, но это полуправда. В отношении некоторых веществ это близко к истине, например, при чрезмерном нагреве разрушается часть витамина C. Однако приготовление пищи высвобождает питательные вещества, которые в сырых продуктах недоступны или малодоступны для усвоения, например, в жареных помидорах биодоступность антиоксиданта ликопина выше в пять раз, чем в сырых. Более того, крахмал и другие полисахариды при приготовлении пищи переходят в более усваиваемые формы что позволяет организму поглощать больше калорий, поэтому приготовление растительной пищи способствовало ускоренному развитию головного мозга человека, начавшемуся 1,8 миллиона лет назад.

Сторонники сыроедения считают свою систему питания здоровой. В действительности в сыроедческих диетах нет или слишком мало многих требуемых для человеческого организма веществ, в частности, витаминов B12 и D, селена, цинка, железа и двух омега-3 жирных кислот (докозагексаеновая и эйкозапентаеновая). Взрослые люди возрастом 20 и более лет, питавшиеся продуктами животного происхождения, имеют в организме запасы жизненно-необходимых веществ, позволяющие пережить их временный недостаток. Сыроедение позиционируется как система питания для «детоксикации» организма, но сама концепция избавления от токсинов с помощью диет антинаучна.

В финском исследовании 1995 года у сыроедов выявлен низкий уровень омега-3. В исследовании сыроедов 1999 года 30 % участниц до 45 лет страдали частичной или полной аменореей. Дети, растущие на сырой веганской диете без специальных добавок, вырастут низкорослыми с неврологическими проблемами. Британский институт питания считает вегетарианское сыроедение неприемлемым для детей.

Сыроедение для пищеварительной системы 
В частности, пища, богатая неперевариваемыми в организме человека необработанными растительными волокнами (из-за его эволюционной неприспособленности к перевариванию целлюлозы), при сыроедении может привести к таким проблемам функционирования желудочно-кишечного тракта и пищеварения как:
 значительно более сильная эрозия зубной эмали у сыроедов, выявленная при исследованиях;
 очень низкий уровень витамина B12 в крови у сыроедов вследствие нарушения его поступления и всасывания в ЖКТ, по результатам нескольких исследований, проведённых в 1982, 1995, 2000 гг. (известно, что участники одного из них впоследствии стали принимать витаминную добавку).

Исследования влияния на человека 
 Исследование Немецкого института человеческого питания выявило положительные (низкое содержание холестерина ЛНП и триглицеридов) и отрицательные (повышенное содержание гомоцистеина и снижение холестерина ЛВП) признаки в плазме крови сыроедов.
 Американское исследование 2001 года выявило значительное улучшение состояния больных фибромиалгией при использовании сырой вегетарианской диеты.
 Сырая веганская диета, богатая лактобактериями, уменьшила субъективные симптомы ревматоидного артрита по результатам финского исследования 1998 года. Однако половина испытуемых была вынуждена прекратить участие в этом исследовании из-за нежелательных побочных эффектов: тошноты и диареи.

См. также 
 Цельная еда
 Вегетарианство
 Веганство
 Фрукторианство
 Белково-энергетическая недостаточность
 Нервная орторексия

Примечания

Ссылки 
 
 Дуглас Грэхэм. Диета 80-10-10. — М. : FoodnSport Press, 2006. — ISBN 978-1-893831-24-7.
 Вадим Зеланд. Живая кухня. — М. : Эксмо, 2010. — ISBN 978-5-699-43470-1.

Вегетарианство
Диеты